Julieta – variante del nome Giulietta
 Julieta – film del 2016 diretto da Pedro Almodóvar

Pagine correlate 

Julietta